Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 1 juni 2012.

Vrouwen 06